Turin – piemoncka nazwa Turynu

Miejscowości w USA:
 Turin – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Coweta
 Turin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Turin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Turin – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Turin (ang. Turin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Turin (ang. Turin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis

Zobacz też 
 Túrin – imię postaci ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia